Als Kanzone oder Canzone bezeichnet man

 in der Literatur eine lyrische Dichtform, siehe Kanzone (Literatur)
 in der Musik weltliche mehrstimmige Gesänge, siehe Kanzone (Musik)
 die italienische populäre Musik
 ein italienisches Lied

Siehe auch
 Chanson